Сергей Бартенев:
 Бартенев, Сергей Иванович (1900—1966) — советский режиссёр документального кино.
 Бартенев, Сергей Петрович (1863—1930) — русский и советский историк, композитор и пианист.